Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az amerikai Serena Williams volt, aki első kiemeltként ebben az évben is megnyerte a tornát, immár negyedik alkalommal. 
Óriási meglepetésre két nem kiemelt játékos is bejutott a legjobb négy közé, név szerint a bolgár Cvetana Pironkova és a cseh Petra Kvitová, amire 1999 óta nem volt példa. Pironkova volt az első bolgár játékos, aki mérkőzést játszhatott egy Grand Slam-torna elődöntőjében.

Kiemeltek

 Serena Williams (Győztes)
 Venus Williams (Negyeddöntő)
 Caroline Wozniacki (Negyedik kör)
 Jelena Janković (Negyedik kör)
 Francesca Schiavone (Első kör)
 Samantha Stosur (Első kör)
 Agnieszka Radwańska (Negyedik kör)
 Kim Clijsters (Negyeddöntő)
 Li Na (Negyeddöntő)
 Flavia Pennetta (Harmadik kör)
 Marion Bartoli (Negyedik kör)
 Nagyja Petrova (Harmadik kör)
 Sahar Peér (Második kör)
 Viktorija Azaranka (Harmadik kör)
 Yanina Wickmayer (Harmadik kör)
 Marija Sarapova (Negyedik kör) 
 Justine Henin (Negyedik kör)

 Aravane Rezaï ''(Második kör)
 Szvetlana Kuznyecova ''(Második kör)
 Gyinara Szafina ''(Visszalépett)
 Vera Zvonarjova ''(Döntő)
 María José Martínez Sánchez ''(Visszalépett)
 Cseng Csie ''(Második kör)
 Daniela Hantuchová ''(Második kör)
 Lucie Šafářová ''(Első kör)
 Alisza Klejbanova ''(Harmadik kör)
 Marija Kirilenko ''(Harmadik kör)
 Aljona Bondarenko ''(Harmadik kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova ''(Harmadik kör)
 Jaroszlava Svedova ''(Második kör)
 Alexandra Dulgheru ''(Harmadik kör)
 Sara Errani ''(Harmadik kör)
 Melanie Oudin ''(Második kör)
 Katerina Bondarenko ''(Első kör)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Serena Williams
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Michelle Larcher de Brito
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Anna Csakvetadze
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Andrea Petković
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Tamarine Tanasugarn
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Morita Ajumi
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Dominika Cibulková
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Lucie Šafářová
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Daniela Hantuchová
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Vania King
| RD1-score10-1='''7
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=
| RD1-team11=

Második szakasz

Harmadik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Caroline Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Tathiana Garbin
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Arantxa Rus
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Csang Kaj-csen
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Sybille Bammer
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Roberta Vinci
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Iveta Benešová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=29
| RD1-team08={{nowrap| Anasztaszija Pavljucsenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Cseng Csie
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Pauline Parmentier
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Sorana Cîrstea
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Petra Kvitová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Bojana Jovanovski
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= Casey Dellacqua
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Mirjana Lučić
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= Viktorija Azaranka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Caroline Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Csang Kaj-csen
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Roberta Vinci
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=61
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

N1